Prio oder PRIO bezeichnet

 Priorität
 Carlos Prío (1903–1977), kubanischer Politiker 
 einen Markennamen der Martifer Group
 das Peace Research Institute Oslo
 ein Computerprogramm Prio (Windowsprogramm)
 ein Anfang Februar 2017 eingeführtes beschleunigtes Versendungsverfahren der Deutschen Post

Siehe auch:
 Brio